Эшмике́ево () — село в Яльчикском районе Чувашской Республики (Россия). Входит в состав Янтиковского сельского поселения.

География 
Расположено в 162 км от столицы республики — города Чебоксары, в 81 км от железнодорожной станции, в 22 км от районного центра — села Яльчики и в 9 км от административного центра сельского поселения Янтиково.
Часовой пояс

История 
Жители  — до 1724 года ясачные, до 1835 года государственные, до 1863 года удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, мельничным и крупообдирочным производством, нанимались чернорабочими. Действующий храм Святого Михаила Архангела (1913—1940, с 1990 года). В 1896 году открыта церковно-приходская школа. В начале XX века в Эшмикеево функционировало 5 торгово-промышленных заведений. В 1931 году образован колхоз «Энтебей».
 Исторические названия
Ишмекеева; Ишмикеева; Ешмекеева, Кошка тож.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в селе проживали 268 человек, преобладающая национальность — чуваши (100%).

Инфраструктура 
Функционирует ООО «Арланово» (по состоянию на 2010 год). Имеются детский сад, ФАП, клуб, библиотека, спортплощадка, магазин, торговый павильон.
 Экономика
Основная деятельность населения: сельское хозяйство, натуральное хозяйство. Среди жителей сохраняются многие промысловые традиции: пивоварение, валяние валенков, пчеловодство, маслоделие и другие.
 Памятники и памятные места
 Памятник в честь воинов-земляков, павших в боях за Родину в 1941—1945 гг (ул. Школьная).
 Мемориальная плита в память Героя Советского Союза Андреева Семёна Алексеевича (ул. Дальняя, д. 35).

Уроженцы 
 Андреев, Семён Алексеевич (1924, Эшмикеево, Чувашская автономная область — 1943, Днепропетровская область) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Семёнов Валерий Дмитриевич (р. 1939, Эшмикеево, Яльчикского района) — эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки Чувашской Республики (2000).
 Фёдорова Любовь Михайловна (р. 1952, Эшмикеево, Яльчикский район) — учительница, поэтесса, член Союза писателей России (1994).

Прочее 
Рядом с Эшмикеево расположен Яльчикский участок (97,8 га) заповедника «Присурский»: овражно-балочная система ручья Суринский с остепнёнными склонами (бывший районный заказник «Сорка Тау»). На участке произрастают редкие степные растения, отмечено произрастание астрагала Цингера и ковыля перистого, а также большого количества растений, внесённых в Красную книгу Чувашской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

Населённые пункты Яльчикского района